«Amigos para siempre» puede referirse a:

Cine 
 Amigos para siempre (Venner for altid) (1987), película danesa dirigida por Stefan Henszelman.
 Amigos para siempre (Big Shots) (1987), película estadounidense dirigida por Robert Mandel.
 Amigos para siempre (Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der Freunde) (2009), película alemana dirigida por Tony Loser y Jesper Møller.
 Amigos para siempre (Intouchables) (2011), película francesa dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano.

Música 
 Amigos para siempre (1992), canción de Andrew Lloyd Webber y Don Black, interpretada durante los Juegos Olímpico de Barcelona'92.
 Amigos para siempre (1992), álbum musical del grupo colombiano Oki Doki.

Otros 
 Amigos para siempre, una frase comúnmente usada por adolescentes para indicar su fuerte amistad con uno o varios compañeros.